

Географія 
 Урбіно () — муніципалітет в Італії, у регіоні Марке, столиця провінції Пезаро і Урбіно.

Інше 
 «Урбіно» — львівське видавництво.
 «Урбіно» — харківська письменницька група часів Розстріляного Відродження.